«Мужские слёзы» () — фильм американского режиссёра Клинта Иствуда в жанре нео-вестерн, премьера которого состоялась 17 сентября 2021 года. Главную роль в картине сыграл сам режиссёр.

Сюжет 
Герой фильма — в прошлом известный участник родео, которому предстоит привезти из Мексики в Техас сына своего босса. Путешествие оказывается сложным и опасным, но в результате герою удаётся обрести новый смысл жизни.

В ролях 
 Клинт Иствуд — Майк Мило
 Эдуардо Минетт — Рафо
 Наталия Травен — Марта
 Дуайт Йокам — Говард Полк
 Фернанда Уррехола — Лета

Производство и премьера 
Работа над проектом началась осенью 2020 года. Клинт Иствуд стал продюсером, режиссёром и исполнителем главной роли, сценарий написал Ник Шенк по мотивам одноимённого романа Н. Ричард Нэша 1975 года. Съёмки начались 4 ноября 2020 года в Альбукерке, Нью-Мексико, 16 ноября были перенесены в округ Сокорро, а в декабре — в город Белен. Они закончились 15 декабря, на день раньше срока, несмотря на необходимость соблюдать предосторожности, связанные с пандемией коронавируса.

Премьера фильма состоялась 17 сентября 2021 года. Изначально она была назначена на 22 октября, но её перенесли, чтобы «Мужские слёзы» не конкурировали в прокате с картинами «Французский вестник» и «Прошлой ночью в Сохо».

Фильм провалился в прокате, его кассовые сборы составили всего $15 млн, при затратах на производство $33 млн.

Примечания

Ссылки 
 Official website

Фильмы на английском языке
Фильмы Клинта Иствуда
Фильмы Warner Bros.
Фильмы США 2021 года
Экранизации романов США
Вестерны США
Фильмы-драмы США
Исторические фильмы о 1970-х годах
Исторические фильмы о 1980-х годах